

Cinema 
 Navy Blues – film del 1929 diretto da Clarence Brown
 Navy Blues – film del 1937 diretto da Ralph Staub
 Navy Blues – film del 1941 diretto da Lloyd Bacon

Musica 
 Navy Blues – album degli Sloan del 1998